Э́на или Во́внёв (; ) — сельский населённый пункт в Верхней Лужице, находящийся с 2020 года в городских границах Баутцена, Германия. Район Баутцена.

География 
Деревня расположена на юго-западном берегу залива Баутценского водохранилища при впадении в него реки Шпрее. Находится примерно в 2,5 километрах северо-западнее исторического центра Бауцтена.

Южнее деревни проходит автомагистраль A4. Населённый пункт связан автомобильной дорогой на юго-западе с деревне Чихоньца и пешеходным переходом по плотине с соседней деревней Борк на восточном берегу водохранилища. На противоположном берегу Шпрее находится городской район Стровотна-Студня.

Соседние населённые пункты: на севере, на противоположном берегу залива — деревня Нове-Мальсецы, на востоке — деревня Борк, на юге — городской район Стровотна-Студня, на юго-западе — деревня Чихоньца и на западе — деревня Нова-Чихоньца.

История 
Впервые упоминается в 1391 году в личном имени «Rainoldus de Eunowe et Cunemundus frater suus» (Райнольд из Эновы и Гунемунд, брат его). С 1936 по 1973 года входила в коммуну Бурк, которая в 1973 году вошла в Баутцена в качестве отдельного района, а Эна была передана в состав района Тайхниц. В 2020 году Эна вышла из состава района Тайхниц и приобрела статус отдельного городского района Баутцена.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Rainoldus de Eunowe et Cunemundus frater suus
 Eunowe
 Eynow
 Eynaw, Enaw
 Ehne
 Eine
 Oehna
 Ehna
 Oehne

 Историческое серболужицкое наименование
 Hownjow

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 112 человека (из них — 100 лужичанина (89 %)).

Примечания

Литература 
 Cornelius Gustav Gurlitt, Oehna, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 32. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Bautzen (II. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, p. 30.
 Burk/Bórk mit Oehna/Wownjow, Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, p. 266—269.

Ссылки 
 Oehna/ Wownjow, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Районы Баутцена
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области